Remedium er et ord der stammer fra latin, som generelt kan betegne et hvilken som helst redskab eller lægemiddel. Mere specifikt betegner det en mønts lovlige afvigelse fra dennes fastsatte middelvægt. Dette mål blev brugt af middelalderens møntmestre.

Kilder/henvisninger 
 Møntordbog 
 http://ordnet.dk/ods

 
Numismatik